XXIII Чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2001 года прошёл 15-26 июня в городе Ишимбае, а также в Ишимбайском районе. Турнир являлся отборочным к чемпионату мира среди женщин (август, Нидерланды).

Главный судья соревнований: судья РК Новиков А. Н. (Тверь).

Соревнования проводились во Дворце культуры имени С. М. Кирова.

Правила проведения соревнований
Использовался Шашечный Кодекс СССР (1986 г.) и «Положение о проведении российских соревнований по шашкам на 2001 год» с
дополнением: в позициях с четырьмя дамками и простой против двух дамок пункт шашечного кодекса 2.43(б) заменяется на пункт 1.14.1 строка 2.
Cистема проведения — швейцарская. В классической программе — в 9 туров, в блице или рапиде — от 7 до 9.

Контроль времени на обдумывание в классике: 2 часа на 50 ходов и далее 1 час на каждые 25 ходов с накоплением времени.
В блице — по 5 минут, в рапиде — по 10 минут на партию каждому участнику.
 определение победителей
Места — по количеству набранных очков. В случае равенства очков у двух или более участников распределение мест производится по следующим критериям:
 1) сумма очков, набранных соперниками;
 2) коэффициент Зонненборга-Бергера;
 3) наибольшее число побед;
 4) личная встреча.

 программа

 16 июня — Открытие соревнований 15.00, I тур 16.00
 17 июня — II тур 10.00
 18 июня — III тур 10.00
 19 июня — IV тур 10.00, V тур 16.00
 20 июня — VI тур 10.00
 21 июня — VII тур 10.00
 22 июня — VIII тур 10.00
 23 июня — чемпионат РФ по молниеносной игре
 24 июня — IX тур 10.00
 25 июня — чемпионат РФ по быстрым шашкам 10.00, закрытие соревнований; призовой фонд

Участники, занявшие 1-3 места, награждены медалями, дипломами и денежными призами: 1 место — 10.000 рублей, 2 место — 8.000 рублей, 3 место — 6.000 рублей. Участники, занявшие 4-7 места, награждены денежными призами: 4 место — 5.000 рублей, 5 место — 4.000 рублей, 6 место — 3.000 рублей, 7 место — 2.000 рублей.

Результаты

Классическая программа 

  — Гузель Георгиева;
  — Тамара Тансыккужина;
  — Елена Читайкина.

Быстрая программа 

  — Ольга Беллер;
  — Гузель Георгиева;
  — Елена Читайкина.

Молниеносная программа 

  — Нона Савина;
  — Тамара Тансыккужина;
  — Анастасия Краснова.

Чемпионаты России в 2001 году
Чемпионаты России по международным шашкам среди женщин
Соревнования по международным шашкам в Ишимбае
Спортивные соревнования в Ишимбайском районе
2001 год в шашках
Июнь 2001 года
2001 год в Башкортостане